Gaughan ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Gaughan (* 1948), schottischer Folksänger
 Jack Gaughan (1930–1985), US-amerikanischer Science-Fiction-Illustrator
 Norbert Felix Gaughan (1921–1999), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Gary